Saint Faustin désigne de nombreux saints de l'Église.

Faustin est un prénom provenant du latin faustus (heureux, fortuné).

Saints catholiques et orthodoxes 

 Saints Faustin et Jovite (martyrs à Brescia en 122), fêtés le

Bienheureux catholiques 

 Bienheureux Faustin Miguez (1831-1925), fondateur de la Congrégation des Filles de Calasanz, fêté le 
 Bienheureux Faustin (et 16 martyrs de la guerre d'Espagne) (martyr à Madrid en 1936), fêté le  septembre